Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2018 se déroule du 21 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Jil Teichmann
  Marie Bouzková
  Anna Kalinskaya
  Julia Glushko
  Karolína Muchová
  Anhelina Kalinina
  Arantxa Rus
  Francesca Di Lorenzo
  Ons Jabeur
  Nicole Gibbs
  Heather Watson
  Vera Zvonareva
  Kathinka von Deichmann
  Danielle Lao
  Patty Schnyder
  Eugenie Bouchard

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») ont été éliminées au dernier tour des qualifications mais sont repêchées pour pallier les forfaits de Mihaela Buzărnescu et Luksika Kumkhum :

  Mona Barthel
  Madison Brengle

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2018
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2018
Tennis féminin en 2018